Новгородский посадник — представитель высших магистратских должностей Новгорода наравне с тысяцким и архиепископом. За время существования новгородского посадничества (с конца X века до 1478 года) этот институт власти неоднократно реформировался — от наместничества посадников (поставленных князем) до господства новгородского боярства (из их числа выбирались посадники). С каждым разом власть князя урезалась, в результате чего периодически возникали конфликты между князем и новгородцами. В Новгороде сформировались боярские роды Гюрятиничей, Мирошкиничей, Мишиничей-Анциферовичей, Борецких и другие, представители которых выбирались в посадники.

Новгород делился на пять районов (концы): Неревский, Людин, Загородский, Славенский и Плотницкий. Древнейшими из них были Неревский, Людин и Славенский концы, появившиеся на рубеже IX—X веков. К концу XIII века оформились Плотницкий и Загородский концы. Под названиями этих районов образовались боярские группировки (политические объединения), только загородская больше известна по Прусской улице. Каждая из этих группировок соперничала между собой за власть.

Далее представлены списки посадников, сгруппированные по периодам.

Списки новгородских посадников

Период наместничества посадников (до 1136 года) 
Ранний период Новгородского посадничества характеризуется княжеским представительством в управлении. Первым посадником в посаднических списках указывается Гостомысл, но, в отличие от последующих, известен только по поздним источникам и является скорее легендарным персонажем, чем историческим. Посадники конца X — середины XI века являются наместниками в то время, когда князь не может присутствовать в Новгороде. С 1088 года начинается постоянное назначение посадников князем, длившееся до 1136 года. Однако во время княжеских назначений наблюдается и избрание на вече посадника под 1126 годом.

Ближе к завершению этого периода посадничества формируются три группировки бояр — прусская, неревская и людинская.

Период боярского посадничества (1136—1291 годов) 
В результате восстания 1136 года образовалась Новгородская республика. После утверждения самостоятельного боярского управления, приглашение князей на Новгородский стол было необходимым для защиты республики от внешних врагов и для руководства вооружёнными силами Новгорода, поэтому с князьями заключались договорные союзы.

В этот период уже существует пять боярских группировок — прусская, неревская, людинская, славенская и плотницкая.

Период ежегодного избрания посадников (1291—1354 годов) 
В. Л. Яниным было выдвинуто предположение, что с конца XIII века происходит новая веха в посадничестве (а также у тысяцких), когда начинается годичное назначение новгородских посадников. Он основывается на наблюдении за известными датами посадничества, когда один посадник сменяет другого каждый год (эта очерёдность видна по датам с 1291 по 1295 и с 1299 по 1305 годы). Его поддержали в этом предположении многие исследователи (К. Цернак, Н. Л. Подвигина, Й. Лейшнер, В. Ф. Андреев и др.). Однако некоторые исследователи (О. В. Мартышин, Дж. Линд) выступили против того, что с этого времени мог быть переход на годичное посадничество. Они считают, что лакуна между 1295 и 1300 годом связана не с тем, что посадники неизвестны, а что посадник не переизбирался. В этом случае, посадником был Андрей Климович не только в 1294—1295 и 1299—1300 годах, но с 1294 по 1300 год. Потом В. Л. Янин немного скорректировал версию, перенеся ежегодное избрание посадников на начало XIV века.

За этот период существования посадничества в изоляции оказалась славенская группировка, остальные (неревская, людинская, загородская, плотницкая) продолжали выдвигать своих бояр на должность посадника.

16 июня 1351 года у Фёдора Даниловича было отнято посадничество, после чего «того же лета выгониша новгородци из Новагорода Федора посадника и брата его Михаилу, и Юрья, и Ондреяна, а домы их розграбиша, и Прускую улицю всю пограбиша; а Федор и Михаило и Юрьи и Ондреян побегоша в Пьсков, мало побывши, поихаша в Копорью».

Период степенного посадничества (1360—1478 годов) 
Примерно в начале 1360-х годов вводится новая реформа посадничества, согласно которой определённое количество бояр избирается в посадники, а титул для них становится пожизненным. Из числа этих посадников выбирается один степенной посадник (такая же реформа происходит и у новгородских тысяцких). В течение этого периода число избираемых посадников варьировалось — первоначально их было 6, в 1418—1419 годах их стало 12, в 1423 году происходит расширение до 24, а в начале 1460-х их уже 36. В 1478 году происходит захват Новгорода московским правителем Иваном III и ликвидация там боярской республики, тем самым прекращая существование института новгородского посадничества.

В этот период создаётся объединённая прусско-плотницкая группировка боярства, куда входили Людин, Загородский и Плотницкий концы. В итоге остаются три группировки — прусско-плотницкая, неревская и славенская.

Комментарии

Примечания

Литература

Книги 
 
 Валеров А. В. Новгород и Псков: Очерки политической истории Северо-Западной Руси XI—XIV веков. — СПб.: Алетейя, 2004. — 315 с.
 
 Подвигина Н. Л. Очерки социально-экономической истории Новгорода Великого в XII—XIII вв. — М.: Высшая школа, 1976. — 152 с.
 
 Тихомиров М. Н. Древнерусские города. — М.: Госиздат политической литературы, 1956. — 477 с.
 Толочко П. П. Власть в Древней Руси. X—XIII века. — СПб.: Алетейя, 2011. — 200 с.
 Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю. Города-государства Древней Руси. — Л.: ЛГУ, 1988. — 269 с.
 Янин В. Л. Новгородская феодальная вотчина: Историко-генеалогическое исследование. — М.: Наука, 1981. — 296 с.
 
  (первое издание вышло в 1962 году)
 Янин В. Л. Очерки комплексного источниковедения: Средневековый Новгород. — М.: Высшая школа, 1977. — 240 с.

Статьи 
 Алешковский М. Х. Социальные основы формирования территории Новгорода IX—XV веков // Советская археология. — 1974. — № 3. — С. 100—111.
 
 
 
 
 Дубровин Г. Е. Петрятин двор и проблема раннего посадничества в Новгороде // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2007. — № 1. — С. 23—32.
 
 
 
 
 Рожков Н. А. Политические партии в Великом Новгороде XII—XV веков // Журнал Министерства Народного Просвещения. — 1901. — Ч. CCCXXXIV (334). — С. 241—286.
 Смирнов В. А. Новгородская боярская феодальная республика: Характеристика социальных слоёв населения и государственный механизм управления (XII—XV вв.) // Вопросы региональной экономики. — 2009. — Т. 1. — № 1. — С. 114—123.

Справочная литература 
 Великий Новгород. История и культура IX—XVII веков: Энциклопедический словарь / Отв. ред. В. Л. Янин. — СПб.: Нестор-История, 2007. — 552 с.
 Посадник // Советская Историческая Энциклопедия / Гл. ред. Е. М. Жуков. — М.: Советская Энциклопедия, 1968. — Т. 11. — Стб. 461.
 Сычёв Н. В. Новгород // Книга династий. — М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. — С. 138—146.